Lado a Lado - uma telenovela brasileira, exibida pela Rede Globo
Lado a Lado (álbum) - do cantor Bruno Branco
Lado a Lado (filme) -  com Julia Roberts e Susan Sarandon

Desambiguação